Apple Valley peut désigner:

 Apple Valley, une ville de Californie.
 Apple Valley, une ville du Minnesota.
 Apple Valley, une ville de l'Utah.